Riddle peut désigner :
Un mot en anglais

Patronyme 

 J.T. Riddle (1991-), joueur américain de baseball ;
 Les Riddle (1953-), joueur australien de basket-ball ;
 Matt Riddle (1986-), catcheur américain ;
 Mike Riddle (1986-), skieur acrobatique canadien ;
 Nelson Riddle (1921-1985), compositeur et acteur américain ;
 Stu Riddle (1976-), footballeur néo-zélandais ;
 Theodate Pope Riddle (1867-1946), architecte américain ;
 Tom Marvolo Riddle, le nom de naissance de Voldemort en version originale dans la saga Harry Potter.

Toponyme 

 Riddle, ville de l'Oregon ;
 Riddle, village de l'Idaho.

Œuvres 
 Riddle est un film américain réalisé par John O. Hartman et Nicholas Mross, et sorti en 2013.

Voir aussi